Коксу́ (с тюркских языков — «голубая вода»):

Гидроним 
 Коксу (приток Аргута) — река в Алтайских горах, приток Аргута.
 Коксу (приток Боро-Талы) — река в Китае.
 Коксу (приток Ойгаинга) — река в Узбекистане.
 Коксу (приток Тебы) — река в Кемеровской области, приток Тебы.
 Коксу (приток Чаткала) — река в Западном Тянь-Шане на границе Узбекистана и Киргизии, приток Чаткала.
 Коксу — река в Северном Тянь-Шане в Казахстане.
 Коксу (приток Каратала) — река в Алматинской области.
 Коксу (озеро) — озеро Алтайских горах, исток реки Коксу.

Населённые пункты 
 Коксу — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Коксу — станция в Коксуском районе Алматинской области.
 Коксу — село в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Коксу — село в Шардаринском районе Туркестанской области.

Другое 
 «Коксу» — название казахстанской футбольной команды «Жетысу-М» из Талдыкоргана в 2006 году.

Схожие 
 Коксуйский хребет — горный хребет, расположенный в Алтайских горах, на границе Республики Алтай и Казахстана.
 Коксуйский хребет — горный хребет, расположенный в Западном Тянь-Шане на границе Узбекистана и Киргизии.
 Коксуский район Алматинской области